Dit is de discografie van BLØF, een Nederlandse popgroep.

Albums

Studioalbums

Livealbums en dvd's

Compilatiealbums

Ep's

Singles

Muziekvideo's 

BLØF